Э́двард Трояно́вский:
 Трояновский, Эдвард (1873—1930) — польский художник.
 Трояновский, Эдвард (1912—1984) — польский легкоатлет, спортивный журналист. 9-кратный чемпион Польши.